Gorgonzola (gemeente), een gemeente in de Italiaanse provincie Milaan
Gorgonzola (kaas), een blauwschimmelkaas
Gorgonzola (metrostation) van de metro van Milaan